Die Fußball-Verbandsliga Niederrhein 1993/94 war die 48. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußballverband Niederrhein. Sie war auf der vierten Ligenebene unterhalb der Oberliga Nordrhein angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison waren der 1. FC Wülfrath und die zweite Mannschaft von Fortuna Düsseldorf nach einer Saison wieder aus der Oberliga Nordrhein abgestiegen. Aus den Landesligen kamen die drei Aufsteiger Düsseldorfer SV 04, VfB Essen-Nord (beide erstmals in der Verbandsliga) und Olympia Bocholt (Wiederaufstieg nach zwei Spielzeiten) hinzu.

Sieger wurde erstmals der 1. FC Union Solingen, der damit in die Oberliga Nordrhein aufstieg. Aufgrund der Einführung der Regionalliga West/Südwest kehrte der 1. FC Viersen als Zweitplatzierter nach zwei Spielzeiten in die Oberliga zurück und der SuS 09 Dinslaken qualifizierte sich als Drittplatzierter erstmals für den überregionalen Spielbetrieb.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Der TuS Grevenbroich verließ die Verbandsliga nach zwei Spielzeiten wieder, Olympia Bocholt sowie der VfB Essen-Nord nach einer Saison.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 

1993
Fußballsaison 1993/94